Torre-Cardela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre-Cardela (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Torre-Cardela (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar